Piopio de Nouvelle-Zélande, une espèce de passereau aujourd'hui disparue 
Piopio (Nouvelle-Zélande), une localité de Nouvelle-Zélande